Peter Squires ist der Name folgender Personen:

* Peter Squires (Wasserspringer) (* 1936), britischer Wasserspringer, Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1960
 Peter Squires (Rugbyspieler) (* 1951), britischer Rugby-Union-Spieler und Cricketspieler
 Peter Squires (Soziologe) (* 1958), britischer Soziologe und Kriminologe